Adam Bravin – musicista statunitense
Alberto Bravin – musicista italiano
Gian Antonio Bravin – commerciante italiano
Giuseppe Bravin – partigiano italiano
Nick Bravin – schermidore statunitense
Nicolas Bravin – cantante statunitense
Stanislav Bravin – calciatore russo